La Route nationale 21 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 21 en Algérie ;
 Route nationale 21 en Belgique ;
 Route nationale 21 au Burkina Faso;
 Route nationale 21 en Estonie ;
 Route nationale 21 en Finlande ;
 Route nationale 21 en France ;
 Route nationale 21c en France ;
 Route nationale 21d en France ;
 Route nationale 21 en Guinée ;
 Route nationale 21 en Italie ;
 Route nationale 21 au Luxembourg ;
 Route nationale 21 à Madagascar ;
 Route nationale 21 au Maroc ;
 Route nationale 22 au Niger ;
 Route nationale 21 en Serbie.

Voir aussi